Jataí Atlético Clube é um clube esportivo brasileiro fundado em 24 de novembro de 1997 em Jataí, Goiás. Manda suas partidas no estádio Ronan Maia. Disputou a segunda divisão do Campeonato Goiano de Futebol em 2000. Atualmente está licenciado, sua última competição foi a Segunda Divisão Goiana de 2003. Atualmente o clube pratica outros esportes.

Ranking da CBF 

 Posição: 151ª
 Pontuação: 2 pontos

Ranking criado pela Confederação Brasileira de Futebol que pontua todos os times do Brasil.

Ver também 
 Lista de clubes de futebol do Brasil 

Clubes de futebol de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1997
Desporto de Jataí (Goiás)
Fundações em Goiás em 1997